Тишенковка — название населённых пунктов на Украине:

 Тишенковка — поселок в Карловском районе Полтавской области.
 Тишенковка — село в Красноградском районе Харьковской области.